Die Ligue 1 2005/06 war die 68. Spielzeit der höchsten französischen Fußballliga. Die Saison begann am 29. Juli 2005 mit dem Eröffnungsspiel Paris Saint-Germain gegen FC Metz (4:1) und endete am 13. Mai 2006.

Olympique Lyon dominierte wie im Vorjahr die Liga und stand drei Spieltage vor Saisonende als Meister fest.

Teams

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Meistermannschaft Olympique Lyon

Torschützenliste

Siehe auch 
 Ligue 2 2005/06
 Coupe de France 2005/06
 Division 1 Féminine 2005/06

Weblinks

Einzelnachweise 

2005/06
Fußballsaison 2005/06